Sekce může být:

 úsek, oddělení, odbor – organizační složka nějaké instituce (úřadu, ústavu, školy apod.)
 složka, část, článek nějakého technického systému, zařízení, technologického celku, výrobní linky
 sekce (elektrotechnika) – část napájecího obvodu nebo elektrického rozvodu
 sekce (raketa) – část rakety nebo kosmické lodi (řídící sekce, velitelská sekce, pomocná sekce apod.)
 sekce (stavba) – část stavby nebo budovy
 sekce (software) – část software – úsek počítačového programu
 sekce (včelařství) – část včelího úlu
 sekce (taxonomie) – taxonomická kategorie
 sekce (medicína) – otevření těla zemřelého člověka a ohledání jeho tělesných orgánů a tkání (pitva, autopsie, obdukce)